Tymczasowy rząd Izraela
 Pierwszy rząd Izraela
 Drugi rząd Izraela
 Trzeci rząd Izraela
 Czwarty rząd Izraela
 Siódmy rząd Izraela
 Ósmy rząd Izraela
 Dziewiąty rząd Izraela
 Dziesiąty rząd Izraela